

Patronymes 
Serov (masculin ; ) ou Serova (féminin ; ), également Seroff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Alexandre Serov (1820-1871), compositeur et critique musical russe
Aleksandr Serov (1982-), coureur cycliste russe
Anatoli Serov (1910-1939), as de l'aviation soviétique
Ivan Serov (1905-1990), premier chef du KGB (1954-1958)
Valentin Serov (1865-1911), peintre russe
Valentina Serova (1846-1924), compositrice, mère du précédent
Valentina Serova (1917-1975), actrice soviétique
Vladimir Serov (1910-1968), artiste peintre soviétique
Vladislav Serov (1974-), joueur de hockey sur glace ukrainien

Toponymie 
Serov, ville russe de l'oblast de Sverdlovsk

Autres 
Metallourg Serov, club russe de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme russe